Anaconda — анаконда (вид змей из подсемейства удавов).

 Anaconda — программа-установщик операционной системы, используемая некоторыми дистрибутивами Linux.
 Anaconda — дистрибутив языков программирования Python и R, укомплектованный рядом популярных библиотек для машинного обучения и науки о данных.
 «Anaconda» — песня рэп-исполнительницы Ники Минаж.
 Anaconda Smelter Stack — одна из крупнейших дымовых труб в мире, расположенная в городе Анаконда (Монтана).